Pratze steht für:

 Befestigungselemente im Anlagen- und Maschinenbau, siehe Spanneisen
 Stabilisierungselemente an Baufahrzeugen für erhöhte Kippsicherheit
 Fuß eines Silos oder aufrechtstehenden Tanks
 Pratze (Sport), Schlagpolster im Kampfsport
 alte bzw. regionale Bezeichnung einer großen Pfote oder umgangssprachlich auch einer großen Hand

Siehe auch:
 Bratze